Переволочное — название населённых пунктов в России:
 
 Переволочное — село в Калачеевском районе Воронежской области.
 Переволочное — село в Советском районе Курской области.